Jemtxujni (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Jemtxujni (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Jemtxujni (Khakàssia), poble de Khakàssia, a Rússia